Синтай:

 Синтай — объекты исполняющие в синтоизме роль вместилищ для божеств ками.
 Синтай — городской округ в провинции Хэбэй КНР.
 Синтай — бывший уезд в составе городского округа Синтай провинции Хэбэй (КНР)